Ulyanovskiy Avtomobilnyn Zavod – casa automobilistica russa
 Universidad Autónoma de Zacatecas – università messicana